Хлопотиха — топоним в России.

 Хлопотиха — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области; входит в муниципальное образование Михайловское сельское поселение.
 Хлопотиха — покинутая деревня, теперь	урочище, в Устюженском районе	Вологодской области. Координаты	58°55’с. ш. 36°58’в. д.
 Хлопотиха — река, Тверская область, Лихославльский муниципальный округ. Координаты	57°23’с. ш. 35°55’в. д.

Примечания